Михаил Попков:
 Попков, Михаил Васильевич (род. 1957) — латвийский дипломат, посол Латвии в Белоруссии.
 Попков, Михаил Викторович (род. 1964) — российский серийный убийца и насильник, известный как «ангарский маньяк».
 Попков, Михаил Данилович (род. 1924) — советский военный деятель, генерал-полковник.